Manuel Belgrano – argentyński generał i polityk, patron wielu obiektów w Argentynie
 Belgrano – stacja metra w Buenos Aires
 Belgrano II – argentyńska stacja antarktyczna
 Belgrano AC – klub sportowy
 Belgrano Córdoba – klub sportowy
 (2808) Belgrano – planetoida
 Isla Belgrano – argentyńska nazwa Wyspy Adelajdy w Antarktyce